Quivira e Cíbola
Condado de Cibola
Cibola (Arizona)

Desambiguação